Bitlis puede referirse a:

 Bitlis, ciudad de Turquía
 Bitlis, provincia de Turquía.
 Bitlis, afluente del río Tigris.